Příjmení Besta nosí více významných osobností:

 Aleš Besta (* 1983) – český fotbalový útočník
 Pavel Besta  – rozcestník
 Pavel Besta (fotbalista) (* 1982) – český fotbalový záložník
 Pavel Besta (malíř) (* 1958) – český akademický malíř
 Zdeněk Besta (* 1948) – český politik ČSSD